Nieftiechimik Niżniekamsk – rosyjski klub hokejowy
 Nieftiechimik Niżniekamsk – rosyjski klub piłkarski